Лареста́н () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Лар.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Гераш (بخش گراش)
 Бейрам (بخش بیرم)
 Эваз (بخش اوز)
 Бонаруйе (بخش بنارویه)
 Сахрайбаг (بخش صحرای باغ)
 Джуйом (بخش جویم)
Население области на 2006 год составляло 223 235 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса